George Oprescu (1881-1969), historien, critique et collectionneur d'art roumain ;
 Sorin Oprescu (1951-), homme politique roumain.

Patronyme roumain